een prostituee; zie:
 Lichtekooi
 Prostitutie
 Meisje van plezier (televisieserie), een Nederlandse tv-serie